Löwenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Ferdinand von Buckisch und Löwenfels (1641–1699), deutscher Jurist und Kirchenhistoriker
 Josef von Etzel-Löwenfels (1769–1844), österreichischer Bankier
 Maria Aloysia Löwenfels (1915–1942), deutsche römisch-katholische Ordensschwester
 Valentin von Löwenfels (1628–1670), deutscher Jurist in schwedischen Diensten, siehe Valentin von Loienfels

Siehe auch:

 Buckisch und Löwenfels, deutsches Adelsgeschlecht
 Friedrich Haide, genannt Löwenfels, (1771–1840), deutscher Theaterschauspieler
 Löwenfelsen